Lallier ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Lallier (1925–2022), kanadischer Ökonom, Mitglied der Waffen-SS
 Marc-Armand Lallier (1906–1988), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof